Slater se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Henry Horrocks Slater
 James Alexander Slater